Метаморфоза се може односити на:
 Метаморфоза (биологија)
 Метаморфоза (геологија)
 Метаморфоза (песничко дело)
 Метаморфоза, албум српског музичара Алексе Јелића